Spaarne (rivier), een rivier in Noord-Holland
 Spaarne (straat), een straat in het centrum van Haarlem
 Donkere Spaarne
 Korte Spaarne
 Spaarnebrug, spoorbrug over het Spaarne
 Spaarnekerk, een voormalige kerk in Haarlem
 Spaarne College, een middelbare school in Haarlem
 Spaarne Gasthuis, een ziekenhuis in Haarlem en Hoofddorp 
 Spaarne Ziekenhuis, een voormalig ziekenhuis in Haarlem en Hoofddorp
 Kennemer Gasthuis, een voormalig ziekenhuis in Haarlem
 Koninklijke Roei & Zeil Vereniging Het Spaarne

Zie ook
 Spaarnestad